IGES : International Graphics Exchange Standard est un format d'export pour les logiciels de conception assisté par ordinateur.
 Iges est une ancienne commune du département des Ardennes, aujourd'hui rattaché à la commune de Glaire.